GRAF LUDO ist der seit 2009 jährlich verliehene Deutsche Spielgrafikpreis für Gesellschaftsspiele und ehrt als einziger Preis die künstlerische Arbeit der Spielgrafiker. Der Name des Preises ist ein Wortspiel und setzt sich aus „Graf“ als Abkürzung für Grafik und „Ludo“, dem lateinischen Ausdruck für „ich spiele“, zusammen.

Strukturen und Ziele 
Der GRAF LUDO wird von der Leipziger Messe „modell-hobby-spiel“ vergeben. Dabei möchte die Auszeichnung auf die Gestaltung von Gesellschaftsspielen und auf die damit verbundene künstlerische Leistung lenken. Denn Spielfreude entsteht nicht nur durch tolle Spielkonzepte und -ideen. Eine ästhetisch ansprechende, spannende und assoziative Gestaltung trägt genauso dazu bei.

In die Bewertung fließen neben der Grafik der Spielschachtel auch der visuelle Gesamteindruck weiterer Spielmaterialien wie Spielplan und -figuren ein. Eine 8-köpfige Jury aus Fachjournalisten und Künstlern nominiert aus einer 12er-Longlist jeweils drei Spiele für die Shortlist in den beiden Kategorien „Beste Kinderspielgrafik“ und „Beste Familienspielgrafik“. Der Preis ist mit jeweils 1.000 Euro dotiert und geht direkt an die Grafiker.

Die Preisverleihung findet während der Messe modell-hobby-spiel statt. Der GRAF LUDO wird meist Anfang Oktober verliehen.

Preisträger und Nominierte

Familienspiele

Kinderspiele

Weblinks 
 www.graf-ludo.de
 Übersicht aller Preisträger und Nominierungen seit 2009

Einzelnachweise 

Spielepreis
Designpreis
Grafikdesign
Gegründet 2008